Иван Митрофанов:
 Митрофанов, Иван Алексеевич (1902—1974) — советский деятель, новатор производства.
 Митрофанов, Иван Васильевич (1742—1792) — первый Городской глава Петрозаводска.